Juraj Gráčik (né le  à Topoľčany en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || HC Topoľčany || 1.liga slo. ||28 ||16 ||8 ||24 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Americans de Tri-City || LHOu ||33 ||4 ||2 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Americans de Tri-City || LHOu ||53 ||22 ||23 ||45 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. ||37 ||5 ||1 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||HC Topoľčany || 1.liga slo.||7 ||8 ||1 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| HK Ružinov || 1.liga slo.||13 ||7 ||5 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo.||40 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| HK Ružinov || 1.liga slo.||10 ||5 ||3 ||8 ||10 ||4 ||1 ||2 ||3 || 4 
|-
|2008-2009 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo.||50 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HK Ružinov || 1.liga slo.||6 ||5 ||2 ||7 ||26 ||2 ||1 ||1 ||2 || 2 
|-
|2009-2010 || HK Nitra || Extraliga slo.||44 ||6 ||7 ||13 ||36 ||10 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2010-2011 || HC Topoľčany || 1.liga slo.||36 ||16 ||18 ||34 ||48 ||- ||- ||- ||- || - 
|-
|2010-2011|| HK Trnava || 1.liga slo.||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 || 2|| 2|| 0 
|-
|2011-2012 || Milton Keynes Lightning || EPIHL ||32 ||14 ||24 ||38 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || HC 46 Bardejov || 1.liga slo.||3 ||1 ||4 ||5 ||2 ||13 ||2 ||3 ||5 ||4 
|-
|2012-2013 || HC Topoľčany || 1.liga slo.||36 || 23 || 14 || 37 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Topoľčany || 1.liga slo.||9 || 5 || 4 || 9 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1986
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Nitra
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Topoľčany
Joueur du Milton Keynes Lightning
Naissance en Tchécoslovaquie